Platin steht für:
 Platin, ein Edelmetall
 Platin (Farbe), ein Farbname
 Platin, eine Verkaufsauszeichnung der Musikindustrie, siehe Platin-Schallplatte